Il singolare degli Internazionali BNL d'Italia 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Félix Mantilla era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Mariano Zabaleta.

Carlos Moyá ha vinto in finale 6–3, 6–3, 6–1 contro David Nalbandian.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2004
ATP Tour 2004